Полесский сельсовет:

Белоруссия 
 Полесский сельсовет — упразднённый сельсовет в Поставском районе Витебской области.
 Полесский сельсовет — упразднённый сельсовет в Светлогорском районе Гомельской области.
 Полесский сельсовет — сельсовет в Чечерском районе Гомельской области.

Украина 
 Полесский сельский совет — сельский совет в Городнянском районе Черниговской области.